Kotelnikow bezeichnet:

 Alexander Petrowitsch Kotelnikow (1865–1944), russischer Mathematiker
 Gleb Jewgenjewitsch Kotelnikow (1872–1944), russischer Erfinder
 Pjotr Iwanowitsch Kotelnikow (1809–1879), russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Semjon Kirillowitsch Kotelnikow (1723–1806), russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Wladimir Alexandrowitsch Kotelnikow (1908–2005), russischer Elektroingenieur
 nach diesem benannt der Asteroid (2726) Kotelnikov